Малая Канда — река в России, протекает по Ханты-Мансийскому АО. Устье реки находится в 165 км по левому берегу реки Канда. Длина реки составляет 14 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Конда, речной подбассейн реки — Конда. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010600112115300017013.

Примечания 

Бассейн Конды
Реки Кондинского района